Ге́рбігер () — німецьке прізвище.

Відомі носії:

 Аттіла Гербігер (1896—1987) — австрійський актор, брат Пауля Гербігера.
 Пауль Гербігер (1894—1981) — австрійський актор.